Figueres steht für:

 Figueres, Stadt in Katalonien, Spanien

Figueres ist der Familienname folgender Personen:

 Christiana Figueres (* 1956), costa-ricanische Politikerin; seit 2010 Generalsekretärin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC)
 José Figueres Ferrer (1906–1990), Politiker der Partido Liberación Nacional (PLN) in Costa Rica 
 José María Figueres Olsen (* 1954), costa-ricanischer Politiker der Partido Liberación Nacional (PLN)
 Léo Figuères (1918–2011), französischer Politiker und Autor

Siehe auch:

 Figueiras
 Figueras